Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Calgary”
 Pierwszy HMCS „Calgary” (K231) był korwetą typu Flower. W służbie kanadyjskiej w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Calgary” (FFH 335) był fregatą typu Halifax. Wszedł do służby w 1995 roku i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Calgary